Бессара́бова — русская фамилия, женская форма фамилии Бессарабов. Известные носители:

 Бессарабова, Надежда Фёдоровна (1931—2017), известна под псевдонимом Надин Базиль — французская актриса.
 Бессарабова, Наталия Ивановна (1895—1981) — советская художница, скульптор-керамист.